Colossus (slovensko kolos) je lahko:
 HMS Colossus - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Colossus (računalnik)
 Colossus (program)
 GTVA Colossus